Ли Мао:

 Ли Мао — принц Китая из династии Тан.
 Ли Мао (род. 1992) — тайваньский футболист.